В районе Новосибирска призошло пять катастроф самолётов Ил-12:
 Катастрофа Ил-12 в Новосибирске (1948)
 Катастрофа Ил-12 под Новосибирском (1949)
 Катастрофа Ил-12 под Новосибирском (1951)
 Катастрофа Ил-12 под Новосибирском (1952)
 Катастрофа Ил-12 под Новосибирском (1954)